Kimble est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1966), joueur anglais de football
Bo Kimble (né en 1966), joueur américain de basket-ball
 (né en 1968), joueur canadien de hockey sur glace
 (né en 1966), joueur anglais de cricket
 (1803-1836), lieutenant américain à Fort Alamo
H. Jeff Kimble (né en 1949), physicien et directeur américain

Personnage fictif
Richard Kimble, protagoniste de la série américain Le Fugitif

Prénom
 (né en 1966), joueur américain de football américain
 (né en 1966), homme politique canadien en Ontario

Toponyme

Comté de Kimble, comté du Texas
, communauté du Missouri
, ancienne communauté de la Californie
Kimble, ancien nom de Russell Springs dans le Kentucky

Voir aussi
Solf J. Kimblee, personnage du manga Fullmetal Alchemist
, jeu de table finlandais

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme